Tarnoczy ist der Familienname folgender Persomnen:
 Bertha von Tarnóczy (1846–1936), österreichische Malerin und Kunstpädagogin
 Eugen von Tarnóczy (1886–1978), deutscher Pilot und Kunstmaler
 Maximilian Joseph von Tarnóczy (1806–1876), österreichischer Kardinal